In the Dark (singel Tiësto)
 In the Dark (singel Dev)
 In the Dark (singel Purple Disco Machine i Sophie and the Giants)
 In the Dark (serial telewizyjny)